Зотов, Константин:
 Зотов, Константин Васильевич (1906—1990) — советский график и иллюстратор.
 Зотов, Константин Владимирович (род. 1986) — российский и казахстанский футболист.
 Зотов, Константин Игоревич (род. 1986) — российский пловец в ластах.